Ельняки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ельняки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Ельняки — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.